Пше́дмость () — село в Польше в гмине Прашка Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село находится в 4 км. от административного центра гмины города Прашка, 25 км. от административного центра повята города Олесно и 60 км. от центра воеводства Ополе. Через село протекает река Просна.

История 
В 1975—1998 годах село входило в Ченстоховское воеводство.

Достопримечательности 
 Католическое приходское кладбище, датируемое 1920 годом – памятник культуры Опольского воеводства.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny - TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. „Dziennik Ustaw”. Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Олесненского повета